Жан () — ім'я кількох представників родини Ібелін, феодалів в Єрусалимському королівстві:
  Жан I д'Ібелін Старий — сеньйор Бейрута (до 1205 - 1236).
  Жан д'Ібелін Арзуфський — син Жана I д'Ібеліна, сеньйор Арзуфа (1236-1258), конетабль Єрусалимського королівства (1251-1258).
  Жан д'Ібелін Яффський — племінник Жана I д'Ібеліна, граф Яффи й Аскалону (бл. 1247 - 1266), юрист, що склав  Le livre des assises et des bons usages du royaume de Jérusalem — коментарі до Єрусалимських асиз.
 Жан II д'Ібелін — онук Жана I д'Ібеліна,  сеньйор Бейрута (1254-1264).

Єрусалимське королівство